Turniej mężczyzn w curlingu podczas XVIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Nagano odbył się w dniach 7-22 lutego 1998. Do rywalizacji zakwalifikowało się 40 sportowców reprezentujących 8 krajów. Arena mistrzostw zlokalizowana była w Karuizawie. Mistrzymi olimpijskimi zostali Szwajcarzy, wicemistrzami Kanadyjczycy, a brąz zdobyli Norwedzy.

Zawody były ówcześnie uważane za debiutancki turniej curlingu mężczyzn na igrzyskach olimpijskich. W 2006 za pełnoprawny turniej uznano rozgrywki curlingowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1924. Tym samym w Nagano curlerzy rywalizowali po raz drugi na turnieju olimpijskim.

Reprezentacje 

pogrubieniem oznaczono skipów.

System rozgrywek 
Round Robin rozegrany został w systemie kołowym (każdy z każdym). Odbyło się 7 kolejek. W każdej z nich wystąpiło osiem drużyn (rozegrane zostały cztery mecze). Do fazy play-off awansowały cztery najlepsze drużyny. W półfinałach 1 drużyna po Round Robin zagrała z 4 drużyną, a 2 z 3. Zwycięzcy awansowali do finału, a przegrani zagrali w meczu o brązowy medal.

Round Robin

Kolejka I

Kolejka II

Kolejka III

Kolejka IV

Kolejka V

Kolejka VI

Kolejka VII

Play-off

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Bibliografia 
 

Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998